Carlos de Espanha (1545) — filho de Filipe II de Espanha e herdeiro presuntivo da coroa espanhola
Carlos de Espanha (1788) — filho de Carlos IV de Espanha, irmão de Fernando VII, e pretendente à coroa espanhola, em nome do qual se fizeram as Guerras Carlistas
Carlos I de Espanha — rei de Espanha (1516-1556)
Carlos II de Espanha — rei de Espanha (1665-1700)
Carlos III de Espanha — rei de Espanha (1759-1788)
Carlos IV de Espanha — rei de Espanha (1788-1808; 1808)
Carlos VI da Germânia — de jure Carlos III, rei de Espanha (1702-1715)

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos